Hertin ist

der deutsche Name der tschechischen Stadt Rtyně v Podkrkonoší

Hertin ist der Familienname folgender Personen:

 Katja Hertin (* 1967), deutsche Journalistin
 Paul W. Hertin (* 1940), deutscher Rechtsanwalt, Notar a. D. und Hochschullehrer
 Wilhelm Hertin (1880–1968), deutscher Kommunalpolitiker (Nordrhein-Westfalen) (CDU)

Siehe auch:
 Herting